Chengguan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengguan (socken i Kina, Guangxi), 
 Chengguan (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 40,79, long 107,44), 
 Chengguan (socken i Kina, Hunan, lat 28,61, long 109,94), 
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 34,51, long 112,20), 
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 34,39, long 113,70), 
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 35,04, long 114,44), 
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 35,68, long 114,55), 
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 33,57, long 114,62), 
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 34,83, long 114,81), 

Robotskapade Kinaförgreningar